Köber bzw. Koeber ist der Familienname folgender Personen:

 Raphael von Koeber (1848–1923), deutsch-russischer Philosoph
 Helene Köber (1825–?), deutsche Genre- und Porträtmalerin, Ehefrau des Malers Paul von Franken, Schwiegermutter des Ethnographen Karl von Hahn
 Johann C. Köber (* 1956), deutscher Autor, Redner, Unternehmer und Steuerberater
 Johann Friedrich Köber (1634–1696), lutherischer Theologe
 Johann Friedrich Köber (1717–1786), Syndikus der Herrnhuter Brüdergemeine
 Sebastian Köber (* 1979), deutscher Boxer
 Stefan Köber (* 1984), deutscher Boxer
 Thomas Köber (* 1956), deutscher Polizeipräsident